Långnästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långnästjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (6,87 ha)
Långnästjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 694164-131092), sjö i Härjedalens kommun,  (63,2 ha)
Långnästjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 695308-132102), sjö i Härjedalens kommun,  (9,24 ha)
Långnästjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (22,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn